Termin -{T}- ima više značenja.
 T (slovo latinice)
 T (ćiriličko)
 Tesla (jedinica), SI izvedena jedinica za magnetnu indukciju